Priske ist der Familienname folgender Personen:

 August Priske (* 2004), dänischer Fußballspieler
 Brian Priske (* 1977), dänischer Fußballspieler